Koskoff ist der Familienname folgender Personen:
 Emma Tillinger Koskoff (* 1972), US-amerikanische Filmproduzentin
 Nick Koskoff, US-amerikanischer Filmproduzent
 Sarah Koskoff, US-amerikanische Schauspielerin und Drehbuchautorin